Мук — блюдо корейской кухни.
 Мук — мужское имя.
 «Маленький Мук» — сказка из сборника Вильгельма Гауффа.
 Мук, Карл (1859—1940) — крупный немецкий дирижёр.
  (1922—1945) — американский военнослужащий, участник Второй мировой войны.
 «Мук» — французский мультсериал.
 Мук (Mook) — невключённая территория в Кентукки
 МУК — межшкольный учебный комбинат